Уильям Фицрой (; 19 февраля 1698 — 18 мая 1774) — британский аристократ, 3-й герцог Кливленд и 2-й герцог Саутгемптон с 1730 года, главный дворецкий Англии. Сын бастарда короля Карла II.

Биография 
Уильям принадлежал к побочной ветви королевской династии Стюартов: его отец, Чарльз Фицрой, был внебрачным сыном короля Карла II от Барбары Палмер. При жизни отца Уильям носил титул учтивости граф Чичестер; после его смерти в 1730 году унаследовал титулы герцога Саутгемптона и герцога Кливленда и должность главного дворецкого Англии. В 1731 году герцог женился на леди Генриетте Финч, дочери Дэниела Финча, 2-го графа Ноттингема. Она умерла в 1742 году, не оставив детей. Последующие годы Уильям провёл в своих поместьях, вдали от придворной жизни и политики. Семейные титулы после его смерти исчезли. Титул герцога Кливленд был впоследствии воссоздан для его внучатого племянника Уильяма Вейна, 3-го графа Дарлингтона.

Предки

Примечания 

Уильям
103
2